Фаррел Доббс (; 25 июля 1907 — 31 октября 1983) — американский троцкист, национальный секретарь Социалистической рабочей партии (СРП) в 1953—1972 годах, профсоюзный деятель и историк.

Биография 
Родился Доббс в Куин-Сити, штат Миссури, где его отец был рабочим на угольной шахте. В 1925 году он закончил Северную высшую школу (North High School) в Миннеаполисе, а в 1926 году переехал в Северную Дакоту в поисках работы, но затем вернулся обратно. В это время Доббс был консервативным республиканцем и голосовал за Г. Гувера на президентских выборах 1928 года, однако в период Великой депрессии его политические взгляды существенно изменились влево.

В 1933 году, работая в Питтсбургской угольной компании в Миннеаполисе, он вступил в профсоюз водителей грузовиков. Затем, познакомившись с тремя братьями-троцкистами Майлзом, Винсентом и Грантом Даннами и шведским социалистом Карлом Скоглундом, вступил в Коммунистическую лигу Америки. Доббс был одним из инициаторов забастовки водителей грузовиков в Миннеаполисе 1934 года и некоторое являлся освобожденным работником в качестве профсоюзного организатора. В профсоюзе был одним из наставников Джимми Хоффы. В 1939 году он уволился из профсоюза для работы в недавно образовавшейся Социалистической рабочей партии. Доббс был лично знаком с Л. Троцким, к которому в Мексику приезжал незадолго до его гибели в 1940 году.

В 1941 году был арестован в числе других лидеров СРП и профсоюза водителей грузовиков за нарушение «Акта Смита».

После освобождения из тюрьмы Доббс стал редактором газеты СРП «The Militant». В 1953 году сменил Дж. П. Кэннона на посту национального секретаря партии. В 1948, 1952, 1956 и 1960 годах выставлялся Социалистической рабочей партией кандидатом в президенты США. В 1960 году Доббс и Джозеф Хансен посетили Кубу и, познакомившись с ситуацией на ней, пришли к выводу о необходимости поддержки Кубинской революции.

В 1972 году Доббс отошёл от активной политической деятельности, оставаясь членом партии и занимаясь по большей части документацией истории американского левого и рабочего движения.

Основные работы 
 Trade union problems, New York, Pioneer Publishers, 1941
 The Voice of socialism: radio speeches by the Socialist Workers Party candidates in the 1948 election (with Grace Carlson and James Cannon), New York, Pioneer Publishers, 1948
 Recent trends in the labor movement, New York, National Education Dept., Socialist Workers Party, 1967
 The structure and organizational principals of the party, New York, National Education Dept., Socialist Workers Party, 1971
 Teamster rebellion, New York, Pathfinder Press, 1972
 Teamster power, New York, Pathfinder Press, 1973
 Teamster politics, New York, Pathfinder Press, 1975
 Teamster bureaucracy, New York, Pathfinder Press, 1977
 Counter-mobilization: a strategy to fight racist and fascist attacks, New York, National Education Dept., Socialist Workers Party, 1976
 Revolutionary continuity: Marxist leadership in the U.S., Vol. 1: The early years, 1848-1917, New York, Monad Press, Distributed by Pathfinder Press, 1980
 Revolutionary continuity: Marxist leadership in the U.S., Vol. 2: Birth of the Communist movement, 1918-1922, New York, Monad Press, Distributed by Pathfinder Press, 1983
 A political biography of Walter Reuther: the record of an opportunist, by Beatrice Hansen, New York, Pathfinder Press, 1987 2nd ed. (contains Dobbs' essay Meany vs. Reuther)

Примечания

Ссылки 
 Интернет-архив Ф. Доббса  на marxists.org

Умершие 31 октября
Умершие в 1983 году
Троцкисты США
Профсоюзные деятели США
Историки США
Публицисты США
Кандидаты в президенты США (1948)
Кандидаты в президенты США (1952)
Кандидаты в президенты США (1956)
Кандидаты в президенты США (1960)